Moorsel est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Corné van Moorsel, auteur de jeux de société néerlandais
 Leontien van Moorsel, coureur cycliste néerlandaise née en 1970

Toponyme 
 Moorsel, section de la commune belge de Tervuren
 Moorsel, section de la ville belge d'Alost

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités